Catedrático hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

 Catedrático de Bachillerato, mayor puesto en la enseñanza secundaria en España.
 Catedrático de Enseñanza Secundaria, mayor puesto en la enseñanza secundaria en España.
 Catedrático de universidad, mayor puesto en enseñanza universitaria.
 Catedrático (derecho), cierto derecho eclesiástico